Нака:

Топонимы

Япония 
 Нака (那珂市) — город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.
 Нака — уезд префектуры Ибараки, Япония.
 Нака (中郡) — уезд префектуры Канагава, Япония.
 Нака — уезд префектуры Токусима, Япония.
 Нака (那賀町) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Нака префектуры Токусима.
 Нака (那珂川) — река в Японии на острове Хонсю, впадает в Тихий океан.
 Нака (那賀川) — река в Японии на острове Сикоку, впадает в Тихий океан.
 Нака (中川) — река в Японии на острове Хонсю, впадает в Аракаву.

Прочие страны 
 Нака — посёлок в Грузии, находящийся в Цаленджихском муниципалитете края Самегрело-Верхняя Сванетия.
 Нака — город в Швеции.

Персоналии 
 Нака, Мидори (1909—1945) — японская актриса театра сингэки, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы и умершая спустя 18 дней от лучевой болезни.
 Нака, Юдзи (также известный как YU2 и Muuu Yuji; род. 1965) — японский геймдизайнер, программист.

Прочее 
 Нака — корабль; крейсер типа «Сэндай».

См. также 
 НАКА — Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию США.